Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  V.

V